Ха́рьковский — хутор в Александровском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расположен в 95 км от краевого центра и в 16 км от районного центра.

История 
Посёлок Харьковский Александровского уезда Ставропольской губернии упоминается в списке населённых мест по данным переписи 1916—1917 годов.

На 1 марта 1966 года хутор Харьковский числился в составе территории Китаевского сельсовета с центром в селе Китаевское, на 1 января 1983 года — в составе Александровского сельсовета с центром в селе Александровское.

До 16 марта 2020 года хутор входил в упразднённый Александровский сельсовет.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года в национальной структуре населения Харьковского русские составляли 60 %, даргинцы — 35 %.

По данным районной администрации численность населения хутора по состоянию на 1 января 2017 года составляет 278 чел.

Инфраструктура 
Медобслуживание осуществляет фельдшерский пункт.

В Харьковском две улицы — Ленина и Новая, протяжённостью 2,2 км и 0,2 км соответственно. Автомобильные дороги по обеим улицам покрыты щебнем; часть участка дороги по ул. Ленина (0,7 км) имеет асфальтовое покрытие. Жилые дома изготовлены преимущественно из кирпича, деревянных панелей. Домовладения обеспечены газоснабжением, электроснабжением и водоснабжением. Рядом с населённым пунктом расположено общественное открытое кладбище.

Транспорт 
Автомобильное сообщение между Харьковским и соседними населёнными пунктами осуществляется по асфальтобетонным дорогам общего пользования местного значения. На территории хутора находится промежуточный остановочный пункт по маршруту регулярных перевозок № 108 («с. Александровское — с. Грушевское»), обслуживаемому автобусом малого класса.

Связь и телекоммуникации 
В 2016 году в хуторе введена в эксплуатацию точка доступа к сети Интернет (передача данных осуществляется посредством волоконно-оптической линии связи).

Образование 
Территория хутора закреплена за средней общеобразовательной школой № 16 села Александровского.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Александровского района (Ставропольский край)
Александровский сельсовет (Ставропольский край)